Wilks ist der Familienname folgender Personen:

 Allan R. Wilks (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Eileen Wilks (* 1952), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ella Wilks (* 1985), neuseeländische Schauspielerin
 Guy Wilks (* 1981), britischer Rallyefahrer
 Ivor Wilks (1928–2014), britischer Historiker
 Michael Wilks (* um 1950), englischer Badmintonspieler

 Norman Wilks (1885–1944), kanadischer Pianist und Musikpädagoge
 Samuel Wilks (1824–1911), englischer Mediziner und Biograf
 Samuel Stanley Wilks (1906–1964), US-amerikanischer Statistiker

Siehe auch:
 Wilks Memorial Award, Mathematikpreis
 Wilkes
 Vilks